Мэри Уорд ():
 Уорд, Мэри (1585—1645) — английская католическая монахиня.
 Уорд, Мэри (1827—1869) — ирландская астроном, писательница и художница.
 Уорд, Мэри Огаста (1851—1920) — британская писательница.